Braid (englisch braid ‚Zopf‘) steht für:

 Braid (Band), US-amerikanische Rockband
 Braid (Computerspiel), ein Computerspiel von 2008

Braid ist der Familienname folgender Personen:
 Ambur Braid (* 1983), kanadische Opernsängerin (Sopran)
 Connor Braid (* 1990), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Daniel Braid (* 1981), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

 John Braid (1869–1960), französischer Cricketspieler 

Siehe auch:
 Braide
 Braidismus, eine medizinische Methode
 Braids, Flechtfrisur